Le Plafond de verre, film documentaire français de Yamina Benguigui (2004)
 Le plafond de verre, court métrage canadien de Sophie Bissonnette (1992)